Кедринський Валерій Кирилович (* 1938) — доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат премії Ленінського комсомолу і Державної премії СРСР.
 Кедринський Василь Миколайович (1906—1978) — радянський вчений, конструктор верстатів, доктор технічних наук, лауреат Ленінської премії.
 Кедринський Олександр Олександрович (1917—2003) — заслужений архітектор Росії; дійсний член Академії «Архітектурний спадок». Лауреат Ленінської премії і премії Президента РФ.
 Кедринський Юліан Васильович (1926—1950) — Яворівський надрайонний провідник ОУН, лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Кедринський Юрій Орестович — соліст-вокаліст вокально-інструментального ансамблю «Ватра» (Львів), заслужений працівник культури України

 Кедринський заказник — ботанічний заказник загальнодержавного значення. Розташований у Тячівському районі Закарпатської області.

Примітки